Pinl ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Pinl (* 1941), deutsche Politikwissenschaftlerin und Journalistin
 Maximilian Pinl (1897–1978), tschechischer Mathematiker